Генерал-Адмирал:
 Генерал-Адмирал — одно из высших воинских званий во флотах вооружённых сил ряда государств.
 «Генерал-Адмирал» — пароходофрегат Российского флота (1858 — 1870 годов).
 «Генерал-Адмирал» — крейсер Российского флота (1870 — 1909 годов, переименован в «Нарову»).